Балш може да се отнася за:

 Балш, град в Румъния;
 Балш, град в Албания;
 Теодор Балш, каймакам на Молдова.